Выришальное () — село,
Выришальненский сельский совет,
Лохвицкий район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5322681901. Население по переписи 2001 года составляло 2387 человек.

Является административным центром Виришальненского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Бешты,
Высокое,
Горки,
Николаевка,
Слюзиха,
Часниковка,
Шкадретов и
Ромашки.

Географическое положение 
Село Выришальное находится в 6-и км от левого берега реки Сула,
на расстоянии в 1 км расположены сёла Бешты и Петровка (Миргородский район),
в 1,5 км от сёл Потоцковщина и Высокое.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
Через село проходит железная дорога, станция Сенча.

История 
 1886 — дата основания как станция Сенча.
 1974 — переименовано в посёлок Выришальное.
 2007 — изменён статус на село.

Экономика 
 Молочно-товарная и свино-товарная фермы.
 Государственное предприятие исследовательское хозяйство «Выришальное» Национальной академии аграрных наук Украины.
 Подразделения Восточного регионального управления ПрАО «Райз-Максимко» (входит в группу «Укрелендфарминг»).
 ООО «Амарант», ЧП «Амарант-транс» (входят в Агропромышленную группу предприятий «Амарант»).
 Газовый промысел по добыче нефти и газа.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Известные жители и уроженцы 
 Иващенко, Анна Михайловна (род. 1926) — Герой Социалистического Труда.

Примечания